Michael Thomas (* 3. März 1993 in Los Angeles, Kalifornien) ist ein US-amerikanischer American-Football-Spieler in der National Football League (NFL). Er spielt für die New Orleans Saints als Wide Receiver.

College 
Thomas besuchte die Ohio State University und spielte für deren Mannschaft, die Buckeyes, äußerst erfolgreich College Football, wobei er zwischen 2012 und 2015 insgesamt 18 Touchdowns erzielte.

NFL 
Thomas wurde beim NFL Draft 2016 als insgesamt 47. von den New Orleans Saints ausgewählt und erhielt einen Vierjahresvertrag in der Höhe von 5,11 Millionen US-Dollar. Er konnte sich sofort durchsetzen, kam in seiner Rookie-Saison in 15 Spielen zum Einsatz, 12 Mal davon als Starter, wobei er 1.137 Yards erfangen konnte und mit 9 Touchdowns zum zweiterfolgreichsten Scorer seines Teams avancierte.2017 wurde er erstmals in den Pro Bowl berufen, eine weitere Berufung erfolgte 2018. Damit wurden seine außergewöhnlichen Leistungen in der Saison honoriert; seine 125 erfolgreichen Passfänge bei 147 Versuchen waren Liga-Bestwert.Nachdem sich Thomas zunächst geweigert, hatte an der Vorbereitung der Saints teilzunehmen, erhielt er im Sommer 2019 einen neuen, hochdotierten Vertrag. Für fünf Jahre erhält er 100 Millionen US-Dollar, 61 davon garantiert.
Seit dem Spiel gegen die Tennessee Titans in Woche 16 am 22. Dezember 2019 hält Thomas den alleinigen Rekord für die meisten gefangenen Pässe eines Wide Receivers in einer einzigen Saison (149).

Statistiken

Weblinks 
 Spielerprofil der New Orleans Saints (englisch)

Einzelnachweise 

American-Football-Spieler (Ohio State Buckeyes)
American-Football-Spieler (New Orleans Saints)
US-Amerikaner
Geboren 1993
Mann